Pajusalu est un patronyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1989), rameur estonien
Raimo Pajusalu (né en 1981), joueur estonien de volley-ball

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien